Formula 3000 sezona 2002 je bila osemnajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 30. marcem in 14. septembrom 2002.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R15=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal DIS(1)=diskvalificiran po zmagi

2002 v športu
2002